Angaeus är ett släkte av spindlar. Angaeus ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Krabbspindlar
Angaeus